Příjmení Kamenický nosí více významných osobností:

 Božena Kamenická (1898–1996) – lidová léčitelka a bylinkářka
 František Jaroslav Vacek Kamenický (1806–1869) – vlastenecký kněz, spisovatel a básník, autor populárních znárodněných písní
 Jaroslav Kamenický (* 1975) – český fotbalový záložník a reprezentant ve futsalu
 Jindřich Kamenický (1879–1959) – český a československý státní úředník a politik
 Jiří a Marian Kameničtí – programátoři, tvůrci po nich pojmenované znakové sady
 Josef Jiří Kamenický (1910–1981) – brněnský malíř
 Štefan Kamenický (1932–2009) – slovenský režisér